Artur Correia peut désigner :
 Artur Correia (né en 1932), auteur de bande dessinée et animateur portugais ;
 Artur Correia (1950-2016), footballeur international portugais.